Lentaculum – jeden z posiłków w starożytnym Rzymie. Odpowiednik współczesnego pierwszego śniadania. Lentaculum składało się przeważnie z chleba, sera, warzyw oraz rozcieńczonego wina.

Zobacz też 
 Prandium
 Cena (posiłek)
 Uczta (dialog Platona)
 Rex Bibendi

Linki zewnętrzne 
 Zachowane fragmenty Satyriconu na The Latin Library
 Streszczenie "Uczty Trymalchiona" na stronie internetowej Na Widelcu

Życie codzienne w starożytnym Rzymie
Posiłki